Axoclinus är ett släkte av fiskar. Axoclinus ingår i familjen Tripterygiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Axoclinus